Премьер-министр Гвинеи — глава правительства Гвинеи. В действовавшей Конституции Гвинейской республики, принятой 23 декабря 1990 года, пост Премьер-министра не был предусмотрен, главой правительства являлся Президент Республики. Однако Президент Лансана Конте производил назначения Премьер-министров.

Военный переворот и отмена Конституции 1990 года не прекратили эту практику.
Права и обязанности премьер-министра в новых условиях были определены в коммюнике Национального совета за демократию и развитие от 30 декабря 2008 года:

«Новый премьер-министр будет руководить работой правительства, а также контролировать и координировать его деятельность. Он отвечает за бесперебойную работу правительства перед президентом республики».

«По указанию президента республики премьер-министр определяет состав правительства, члены которого также утверждаются президентским ордонансом».

«Он осуществляет руководство Советом министров по поручению главы государства, назначает гражданских должностных лиц и руководит работой администрации по поручению Президента Республики. Он может представлять главу государства на региональных и международных встречах. Он отвечает за политический и общественный диалог».

История 
Пост Премьер-министра Гвинейской республики был учрежден 25 апреля 1972 года решением IX съезда Демократической партии Гвинеи с соответствующими поправками к Конституции 1958 года. Премьер-министр был формальным главой правительства и вторым лицом в государстве, в то время, как вся власть принадлежала Президенту Гвинеи. Пост был сохранен при принятии Конституции 1982 года и после военного переворота в 1984 году. 18 декабря 1984 года Военный комитет национального возрождения упразднил пост Премьер-министра Гвинеи.

Конституция 23 декабря 1990 года не предусматривает поста Премьер-министра. Однако с 9 июля 1996 года Президент Лансана Конте регулярно своими декретами назначает Премьер-министров. Только в период с 5 июня 2006 года по 9 февраля 2007 года подобных назначений не производилось.

После военного переворота 23 декабря 2008 года и перехода власти в руки Национального совета за демократию и развитие, пост премьер-министра был сохранен. В условиях военного правления 30 декабря 2008 года ордонансом президента Муссы Дади Камары на этот пост было назначено гражданское лицо — финансист Кабине Комара.

Список премьер-министров

Примечания 

Гвинея
Списки:Гвинея